Krudttønde har flere specialiseringer og betydninger:
 Krudttønde - hovedbetydning er en lille trætønde fuld af krudt.
 Krudttønde - noget som i overført betydning er let "antændeligt"; fx en politisk ustabil situation som let kan føre til et større opstand eller konflikt.
 Krudttønde synonym krudtugle - energisk person.
 Kulturhuset Krudttønden - café og et lokalt kulturcenter beliggende på Serridslevvej 2, ved Østerfælled Torv i Østerbro, København.
 Børnehuset Krudttønden - i stationsbyen Bur, Vestjylland.
 Krudttønden i baghaven, Bjørn Andersen (1999)
 Krudttønden (film) - dansk spillefilm fra 2020 af Ole Christian Madsen

Se også 
 Krudtsammensværgelsen - et forsøg på attentat med krudttønder